Днепровский — русская фамилия и топоним:

Топоним 
 Днепровский — посёлок в Белоруссии, Рогачёвский район Гомельской области.
 Днепровский — хутор в России, Гиагинский район Адыгеи.
 
 Днепровский уезд — административная единица в Таврической губернии Российской империи.
 
 Киев-Днепровский — грузо-пассажирская железнодорожная станция Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги.
 Днепровский поселковый совет — входит в состав Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины.

Носители фамилии 
 Днепровский, Андрей Владимирович (1971—1995) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации, прапорщик.
 Днепровский, Владимир Самсонович (род. 1940) — советский и российский физик.
 Днепровский, Иван (настоящие имя и фамилия — Иван Данилович Шевченко; 1895—1934) — украинский писатель и поэт, драматург, переводчик.
 Днепровский, Иван Михайлович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Днепровский, Николай Иванович (1887—1944) — советский астроном.
 Днепровский, Николай Иванович (1886—1938) — протоиерей Русской православной церкви.
 Днепровский, Пётр Павлович (1921—1943) — Герой Советского Союза.

Прочее 
 Днепровский пикинёрный полк — поселенный конный полк Русской армии. 
 Днепровский 46-й пехотный полк — пехотное формирование Российской Императорской Армии.
 Днепровский каскад ГЭС — комплекс ГЭС и ГАЭС на Украине в речном бассейне Днепра.
 Днепровский лиман — залив Чёрного моря.
 Днепровский переулок — переулок в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
 Днепровский спуск — улица в Киеве.
 Днепровский рубеж — белорусский художественный фильм.
 Днепровский автобусный завод — входит в холдинг ЛАЗ, специализируется на производстве и капитальном ремонте автобусов.
 Днепровский металлургический комбинат — металлургическое предприятие промышленного комплекса Украины.
 Днепровский бассейновый округ — один из бассейновых округов России.

См. также 
 Днепровский район
 Днепр (значения)
 Днепровка
 Днепровое
 Днепровская
 Днепровское